In dieser Liste von Kugelsternhaufen ist eine Auswahl von Kugelsternhaufen der lokalen Gruppe gelistet.

Galaktische Kugelsternhaufen

Kugelsternhaufen der Großen Magellansche Wolke

Kugelsternhaufen der Kleinen Magellansche Wolke 
Lage: Sternbild Tukan

Andromedagalaxie 
Entfernung: 2,5 Mio. Lichtjahre

M 33 
Lage: Im Sternbild Dreieck

Kugelsternhaufen in der Fornax-Zwerggalaxie 
Die Fornax-Zwerggalaxie ist eine im Sternbild Chemischer Ofen liegende Galaxie und rund 460.000 Lj entfernt.

Kugelsternhaufen
Sternhaufen